Grande Riviere bzw. Grande-Rieviere bzw. Grande Rivière bezeichnet.

Orte:

 Grande Rivière (St. Lucia), Ort des Inselstaates St. Lucia, Karibik
 Grande-Rivière-du-Nord, Gemeinde auf Haïti, Karibik
 Grande-Rivière (Jura), Ortschaft und eine Commune déléguée in Frankreich
 Grande-Rivière Château, Gemeinde in Frankreich

Flüsse:

 Grand Riviére (Dominica), Fluss auf Dominica, Karibik
 La Grande Rivière, Fluss in Kanada
 Grande Rivière de l’Anse Noire, Fluss auf St. Lucia, Karibik
 Grande Rivière de l’Anse La Raye, Fluss auf St. Lucia, Karibik
 Grande rivière de la Baleine, Fluss in Kanada

Siehe auch:
 Grand’Rivière, Gemeinde in Frankreich